Bonin kan avse:

Personer
 Adolf von Bonin (1803–1872), preussisk general, bror till Gustav von Bonin och kusin till Eduard von Bonin
 Eduard von Bonin (1793–1865), preussisk general och krigsminister, kusin till Adolf och Gustav von Bonin
 Gustav von Bonin (1797–1878), preussisk politiker, bror till Adolf von Bonin och kusin till Eduard von Bonin

Geografi
 Boninöarna – en japansk ögrupp

Efternamn